Free Money – traccia dell'album Horses di Patti Smith del 1978; una cover è stata realizzata da Sammy Hagar (Sammy Hagar)
 In fuga col malloppo (Free Money) – film del 1998 diretto da Yves Simoneau
 Free Money – cortometraggio documentario televisivo del 2017 diretto da Seth Barnatt